Die UEFA U-19-Fußball-Europameisterschaft (englisch: UEFA UNDER19 Championship), kurz auch nur U-19-EM genannt, ist ein Wettbewerb für europäische Nationalmannschaften der Männer unter 19 Jahren. Der Wettbewerb, der durch die UEFA organisiert wird, wird seit 1981 in Turnierform ausgespielt. Außerdem dient der Wettbewerb alle zwei Jahre als Qualifikation zur U-20-Fußball-Weltmeisterschaft.

Geschichte und Modus 
Bereits seit 1948 führte die FIFA (ab 1955 die UEFA) ein internationales Turnier für Junioren-Nationalmannschaften durch. Teilnahmeberechtigt waren Spieler, die das 19. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten. 1981 erhielt das Turnier die Bezeichnung „Junioren-Europameisterschaft“.

Von 1981 bis 1984 wurde das Turnier jährlich ausgetragen, von 1986 bis 1992 alle zwei Jahre, ab 1993 wieder jedes Jahr. Der Veranstalter war immer automatisch qualifiziert. An den ersten Turnieren nahmen 16 U-18-Nationalmannschaften teil. Die vier Gruppensieger spielten danach ein Halbfinale und ein Finale, die Verlierer des Halbfinales im Spiel um Platz 3. Ab 1986 wurde das Turnier mit acht Mannschaften ausgetragen, bis einschließlich 1992 im reinen K.o.-System, danach zunächst mit zwei Gruppen à vier Mannschaften, nachfolgendem Spiel um Platz 3 der Gruppenzweiten und dem Finale der Gruppensieger. Seit 2003 gibt es zusätzliche Halbfinalspiele, aber kein Spiel mehr um Platz 3. 1994 und 2016 wurde auch Platz 5 ausgespielt, der zur Teilnahme an der Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1995 respektive U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2017 berechtigte.

In den geraden Jahren dient die Meisterschaft auch als Qualifikation für die U-20-Fußball-Weltmeisterschaft (bis 2005: FIFA Junioren-Weltmeisterschaft), wobei sich in der Regel die besten sechs Mannschaften qualifizieren (Ausnahmen: 1995 fünf, 1999 sieben, 2005 und 2013 waren zusätzlich die Niederlande und die Türkei als Gastgeber und damit siebte europäische Mannschaft qualifiziert).

Erstteilnahmen 
Bis 1984 gab es immer mindestens eine Fußballnationalmannschaft, die zum ersten Mal an einer U-18-Fußballeuropameisterschafts-Endrunde teilnahm. Die höchste Zahl der Erstteilnehmer wurde 1981 bei der ersten Auflage erreicht. Nachfolgend eine Liste der Erstteilnehmer, jeweils mit den damals gültigen Flaggen und Namen. Zusätzlich sind Länder in Klammern aufgeführt, die erstmals nur unter neuem Namen bei einer EM teilnahmen. Trotzdem werden diese Länder in den Medien manchmal als Neulinge genannt. Diese „Neulinge“ übernahmen jedoch in der Statistik der UEFA vollständig die Ergebnisse und Titel ihrer Vorgänger – und dementsprechend auch deren Debütdatum. Ein Sonderfall sind Tschechien und die Slowakei, die bei der UEFA beide als Nachfolger der Tschechoslowakei gelten und beide jeweils deren Titel übernahmen.

Fett geschriebene Mannschaften wurden bei ihrer ersten Teilnahme an einer Endrunde Turniersieger.
Kursiv geschriebene Mannschaften waren bei ihrer ersten Teilnahme an einer Endrunde Ausrichter.

Die Turniere im Überblick

Ranglisten

Rangliste der U-18-/U-19-Europameister

Rangliste der Endrundenteilnahmen 
Stand: 1. Juli 2022

Torschützenkönige / Auszeichnungen

Siehe auch 
 U-19-Fußball-Europameisterschaft/Statistik

Varia

Einzelnachweise